Чемпионат СССР 1966 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа: на первом этапе 53 клуба в трёх подгруппах определяли участников финальных турниров (лучшие команды в каждой зоне в финал за 1-3 места и вторые команды в каждой зоне в финал за 4-6 места); на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли путёвку в первую группу.

Предварительный турнир

1 подгруппа

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

* С учётом финального турнира

2 подгруппа

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

* с учётом финального турнира

3 подгруппа

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

* С учётом финального турнира.

Финальный турнир

За 1—3 места

Матчи

За 4—6 места

Матчи

Примечания

Ссылки 
Вторая группа класса «А» СССР 1966 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1966
1966